de Nederlandse vertaling van Memento mori
Een begraafplaats in Hilversum: Gedenkt te Sterven (Hilversum)
Een begraafplaats in Diemen: Gedenkt te Sterven (Diemen)
Een boek van schrijver Pieter Hoexum: Gedenk Te Sterven (boek)